Tembien(în Limba gî'îz: ተምቤን) a fost un district istoric al provinciei Tigray din nordul Etiopiei.
Frontierele sale erau râul Wari cu Adwa la nord, la vest - râul Tekezé,la sud râul Angereb și la est - districtul Naeder Adet.

După una din tradițiile locale, oamenii din Tembien se considerau urmași ai tribului ebraic Levi.
În trecut districtul Tembien a făcut parte din Regatul Aksum și a avut un rol însemnat în istoria creștinismului etiopian. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea a devenit un district important în cadrul Imperiului Etiopian. Este locul de naștere al împăratului Yohannes al IV-lea.  

Odată cu împărțirea administrativă din anii 1940, Tembien a devenit parte a regiunii etnice sau statului Tigray. În prezent suprafața sa este împărțită în trei districte:Tembienul superior (Degua Tembien), Tembienul inferior (Kola Tembien) și Abergele.

Etiopia